Сезон Словацької Екстраліги 1995/1996 — третій сезон Словацької Екстраліги. В сезоні 1995/1996 взяло участь 10 команд. В серії плей-оф Словацької Екстраліги переможцем стала команда «ХК Кошице», перемігши у фінальній серії «ХК Дукла Тречин» із рахунком 4:1. Команда «Драгун Пряшів» опісля перехідних ігор, опустилися до 1-ї хокейної ліги Словацької республіки, а на її місце пріднялася «ХК Спішска Нова Вес».

Підсумкова таблиця регулярного чемпіонату

Серія плей-оф

Таблиця

Результати 
Чвертьфінали:
 ХК Кошице — МХК 32 Ліптовський Мікулаш; рахунок серії 3:1, в чотирьох іграх зафіксовані такі результати — 5:2, 5:1, 2:4, 5:1.
 ХК Дукла Тречин — Спартак Дубниця над Варом; рахунок серії 3:0, в трьох іграх зафіксовані такі результати — 2:1, 8:1, 5:4.
 Martimex ZŤS Мартін — HC Ardo Nitra; рахунок серії 3:1, в чотирьох іграх зафіксовані такі результати — 4:1, 3:0, 1:3, 4:1.
 HK Aquacity СКР Попрад — ХК Слован Братислава; рахунок серії 1:3, в чотирьох іграх зафіксовані такі результати — 3:4 PP, 3:4, 6:5 PP, 1:5.

Півфінали:
 ХК Дукла Тречин — Martimex ZŤS Мартін; рахунок серії 4:1, в п'яти іграх зафіксовані такі результати — 2:1 PP, 3:2, 2:0, 3:4 PP, 5:3.
 ХК Кошице — ХК Слован Братислава; рахунок серії 4:1, в п'яти іграх зафіксовані такі результати — 3:0, 3:2 PP, 4:6, 8:2, 5:4.

Ігри за 5-8 місця:
 HC Ardo Nitra — Спартак Дубниця над Варом; рахунок серії 2:0, в двох іграх зафіксовані такі результати — 3:2 PP, 6:2.
 HK Aquacity СКР Попрад — МХК 32 Ліптовський Мікулаш; рахунок серії 2:0, в двох іграх зафіксовані такі результати — 7:3, 7:4.

Гра за 7-е місце:
 Спартак Дубниця над Варом — МХК 32 Ліптовський Мікулаш; рахунок серії 0:2, в двох іграх зафіксовані такі результати — 2:4, 5:8.

Гра за 5-е місце:
 HK Aquacity СКР Попрад — HC Ardo Nitra; рахунок серії 2:0, в двох іграх зафіксовані такі результати — 8:5, 4:2.

Гра за 3-є місце:
 Martimex ZŤS Мартін — ХК Слован Братислава; рахунок серії 1:3, в чотирьох іграх зафіксовані такі результати — 5:6 PP, 5:3, 2:5, 0:2.

Фінал:
 ХК Кошице — ХК Дукла Тречин; рахунок серії 4:1, в п'яти іграх зафіксовані такі результати — 3:2 PP, 4:1, 5:4 PP, 3:6, 7:1.

Перехідні ігри

Команда-переможець

Посилання 
 Вся статистика сезону 1994/1995 на сайті «www.hockeyarchives.info»

Сезони Словацької Екстраліги
Хокей у Словаччині
Словаччина
Словаччина